Le Colonel Chabert pode se referir a:
 Le Colonel Chabert (livro)
 Le Colonel Chabert (1943), filme com Marie Bell
 Le Colonel Chabert (1994), filme com Gérard Depardieu e Fanny Ardant

Desambiguações de artes